Keele kan syfta på:

Keele Oy – finländskt energiföretag, ägare av St1

Geografi

Irland

 Lough Keel (sjö i Irland, Ulster, County Donegal, lat 55,06, long -7,76),

Storbritannien

 Keele, England, Staffordshire,